Шавия-Вардига () — до 2015 года одна из шестнадцати областей Марокко в центральной части страны. Разделена между новыми областями Касабланка — Сеттат и Бени-Меллаль — Хенифра.

Территория — 7 010 км². Население — 1 655 660 чел. (перепись 2004 года). Административный центр — город Сеттат.

Область состояла из следующих провинций:

 Провинция Бен-Слимане
 Провинция Хурибга
 Провинция Сеттат
 Провинция Беррешид

Области Марокко